Deze pagina bevat alle topscorers in de Dutch Basketball League (voorheen de Eredivsie). De speler die aan het eind van een Dutch Basketball League-seizoen het hoogste gemiddelde punten per wedstrijd had kreeg de titel topscorer. Twee keer werd een Nederlandse speler topscorer van de competitie, Marcel Huijbens in 2004 en Yannick Franke in 2015.

Topscorers

Topscorer
Dutch Basketball League